VY steht für:

 Myanmar nach dem ICAO-Code
 die Zahl 43 in der Benennung veränderlicher Sterne
 Vueling, spanische Fluggesellschaft  (IATA-Code)
 Lion-Peugeot VY, Automodell

Vy steht für:

 Vy (Verkehrskonzern), ein norwegisches Verkehrsunternehmen

VY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Worcester
 Norwegen: Orkdal in der Provinz Trøndelag
 Tschechien: Okres Vyškov, deutsch: Wischau (auslaufend)

vy steht für:

 very, englisch für „viel“, Verkehrsabkürzung im Morsefunk, siehe Morsecode

Vy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Vy-le-Ferroux im Département Haute-Saône
 Vy-lès-Filain im Département Haute-Saône
 Vy-lès-Lure im Département Haute-Saône
 Vy-lès-Rupt im Département Haute-Saône

vy steht für:

 Geschwindigkeit der größten Steigrate in der Luftfahrt

Siehe auch:

 Vyt-lès-Belvoir, Gemeinde im Département Doubs

VY